Mangfoldighed kan handle om flere ting:

 Mangfoldighed (matematik) – topologisk rum 
 Diversitet – betyder mangfoldighed, ord bruges især indenfor biologi og økologi
 Biodiversitet – variationen i den levende natur